Stolniceni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Stolniceni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Stolniceni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Stolniceni-Prăjescu, Gemeinde im Kreis Iași

 in der Republik Moldau:
 Stolniceni (Edineț), Gemeinde im Rajon Edineț
 Stolniceni (Hîncești), Gemeinde im Rajon Hîncești
 Stolniceni (Ungheni), Dorf im Rajon Ungheni